Села:
 Городківка — Вінницька область, Тульчинський район
 Городківка — Житомирська область, Бердичівський район
 Городківка — Львівська область, Дрогобицький район